Побе́да () — гора в Якутии, Россия. Является высшей точкой массива Буордах и хребта Черского, высшая точка Якутии и всего Северо-Востока России. Высота — 3003 м (3147 м — устаревшие данные).

Гора находится примерно в 180 км к северо-востоку от посёлка Усть-Нера и почти на 140 км южнее Полярного круга. Находится в массиве нагорья Черского.

Впервые гора отмечена в конце XVIII века Г. А. Сарычевым, однако не получила названия на русском языке. Гора была открыта повторно в 1945 году, в ходе топографических работ. Название получила в честь победы в ВОВ, такое название дал С. В. Обручев.

Оригинальное название горы —  — «каменный гость» (от  — «гость» и  — «камень»).

Примечания

Ссылки 
 

Горы России
Горные вершины Якутии
Высочайшие точки субъектов РФ